Danton steht für:

 Danton (1909), französisches Kriegsschiff

Filme:
 Danton (1921), deutscher Stummfilm
 Danton (1931), deutscher Spielfilm
 Danton (1932), französischer Spielfilm
 Danton (1970), britischer Fernsehfilm
 Danton (1983), französischer Historienfilm

Danton ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Danton (1759–1794), französischer Revolutionär und Politiker
 Henry Danton (1919–2022), britischer Balletttänzer
 Mike Danton (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Ray Danton (1931–1992), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Dantons Tod, Drama von Georg Büchner
 Denton